Кали́бр (от ) — числовое выражение характеристики диаметра ствола; одна из основных величин, определяющих мощность огнестрельного оружия.

Калибр измеряется у гладкоствольного оружия по внутреннему диаметру ствола, у нарезного — либо по расстоянию между противоположными полями нарезов (в странах бывшего СССР) либо по расстоянию между дном противоположных нарезов (НАТО), у снарядов (пуль) калибр определяется их наибольшим диаметром. Орудия с коническим стволом характеризуются входным и выходным калибрами.

Калибр нарезного стрелкового оружия 

Калибр обозначается как на оружии, так и на патронах. Однако при одинаковых цифрах калибра диаметры каналов стволов (и пуль) могут различаться. Например, патроны 9×18 Макаров и 9×19 Парабеллум (или 9×17 Браунинг) имеют одинаковый калибр 9 мм. У пистолета Макарова расстояние между полями (наименьший диаметр канала ствола) — 9 мм, расстояние между нарезами — 9,27 мм, диаметр пули — 9,25 мм. У оружия под второй боеприпас расстояние между полями — 8,8 мм, расстояние между нарезами — 9 мм, диаметр пули — 9,03 мм.

Калибр нарезного стрелкового оружия в странах, использующих английскую систему мер, измеряется в долях дюйма: в США — в сотых (0,01 дюйма), в Великобритании — в тысячных (0,001 дюйма). В записи ноль целой части числа и обозначение единицы измерения (дюйма) опускаются, в качестве десятичного разделителя используется точка: .45, .450. В русских текстах традиционные английские и американские калибры записываются так же (с точкой, а не запятой, принятой в России десятичным разделителем): калибр .45, калибр .450; в разговорной речи: сорок пятый калибр, четыреста пятидесятый калибр.

В России до 1917 года и ряде других стран калибр измерялся в линиях. Одна линия равна 1/10 дюйма (0,254 см или 2,54 мм). В современной речи укоренилось название «трёхлинейка», что буквально означает винтовку образца 1891 года (системы Мосина) калибра в три линии, или 7,62 мм.

В странах, использующих метрическую систему мер (в частности, в России), калибр измеряется в миллиметрах, в обозначении через знак умножения добавляют длину гильзы: 9×18 мм. Нужно учитывать, что длина гильзы является не характеристикой калибра, а характеристикой патрона. При одном и том же калибре патроны могут быть разной длины и иметь разную длину гильзы. На Западе подобная цифровая запись используется в основном для армейских патронов. Для гражданских патронов к калибру обычно прибавляют название фирмы или стандарта патрона: .45 Colt, .41 S&W, .38 Super, .357 Magnum, .220 Russian. Встречаются и более сложные обозначения, например, несколько обозначений одного и того же патрона: девять миллиметров, Браунинг, короткий; триста восемьдесят, авто; девять на семнадцать. Приведённое положение дел обусловлено тем, что практически каждая оружейная фирма имеет свои запатентованные патроны разных характеристик, а принимаемый на вооружение или в гражданский оборот иностранный патрон получает новое обозначение.

Классификация калибров стрелкового оружия:
 малокалиберные (менее 6,5 мм),
 нормального калибра (6,5—9,0 мм),
 крупнокалиберные (9,0—20,0 мм).

Калибр до 20 мм — стрелковое оружие, 20 мм и выше — артиллерия.

Как правило, стрелковое оружие от артиллерийского различается по типу боеприпасов. Стрелковое оружие предназначено для стрельбы пулями, а артиллерийские системы стреляют снарядами. При этом для нарезного огнестрельного оружия одним из отличий пуль от снарядов является то, что пули при прохождении по каналу ствола врезаются в нарезы своей оболочкой. Это создаёт вращательный момент, повышающий устойчивость пули в полёте. Снаряду же при выстреле придаётся вращение с помощью ведущих поясков (изготовляемых из материалов меньшей твёрдости, чем оболочка корпуса снаряда). Обычно используются ведущие пояски из меди; а, например, новое поколение снарядов для российских 30-мм авиационных и морских пушек использует пластмассовые ведущие устройства.

Наиболее распространённые калибры пистолетов, винтовок и автоматов:
 .577 (14,7 мм) — самый крупный из серийных, револьвер «Элей» (Великобритания);
 .50 (12,7 мм) — используется для крупнокалиберных пулемётов и снайперских винтовок;
 .45 (11,43 мм) — «национальный» калибр США, самый распространённый на Диком Западе; в 1911 году самозарядный пистолет Кольт M1911 такого калибра поступил на вооружение армии и флота и, с незначительными изменениями в 1926 году, прослужил до 1985-го года, когда вооружённые силы США перешли на 9 мм для Beretta 92; в гражданском обороте продолжает использоваться;
 .40 (10,2 мм) — относительно новый пистолетный калибр; обеспечивает лучшую эффективность, за что получил большую популярность в силовых структурах США;
 .38; .357 (9 мм), считается в настоящее время наилучшим для короткоствольного оружия (меньше — патрон «слабоват», больше — пистолет слишком громоздкий и тяжёлый, сильная отдача);
 .32 (8 мм), изначально создавался под револьвер Smith & Wesson модели 1½, затем стал использоваться разными компаниями («Colt», «Harrington & Richardson», «Hopkins & Allen», «Iver Jonson», «Smith & Wesson», «Bayard», «Pickert») в карманных револьверах;
 .30 (7,62 мм) [отличаются длиной гильзы] — калибр боеприпасов револьвера системы Нагана, пистолета ТТ, винтовки Мосина, Самозарядный карабин Симонова, автомата Калашникова, Ручной пулемет Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, пулемётов ПК/ПКМ/ПКТ;
 .25 (6,35) — калибр карманных «дамских» пистолетов (например, Байярд), а также японских винтовок «Арисака» ранних модификаций.
 .22 LR (5,6 мм) — калибр боеприпасов винтовки ТОЗ-8 (ТОЗ-10, ТОЗ-12);
 .223 (5,56 мм) — калибр боеприпасов автоматической винтовки M16;
 5,45 мм — калибр боеприпасов АК-74;
 2,7 мм — самый маленький калибр из серийных; применялся в пистолете «Колибри» системы Франца Пфаннля (Австрия).

Калибр гладкоствольного или другого охотничьего оружия 

Для гладкоствольных охотничьих ружей калибры измеряются по-иному: число калибра означает целое количество сферических пуль, которые можно отлить из 1 английского фунта свинца (453,592 г). Пули при этом должны быть сферические, одинаковые по массе и диаметру, который равен внутреннему диаметру ствола в средней его части. Чем меньше диаметр ствола, тем большее количество пуль получается из фунта свинца. Таким образом двадцатый калибр меньше десятого, а шестнадцатый меньше двенадцатого.

Также можно воспользоваться формулой определения калибра (K) по диаметру ствола (D, см):

В обозначении калибра патронов к гладкоствольному оружию, как и при обозначении патронов к нарезному оружию, принято указывать длину гильзы, например: 12/70 — патрон 12 калибра с гильзой длиной 70 мм. Наиболее часто встречающиеся длины гильз: 65 мм, 70 мм, 76 мм (Magnum); наряду с ними встречаются 60 мм (Short) и 89 мм (Super Magnum).

Наибольшее распространение в России имеют охотничьи ружья 12 калибра. Встречаются (в порядке убывания распространённости) 20, 16, 28, .410, 32, 36, 24, причём распространение .410 обусловлено исключительно выпуском карабинов «Сайга-410К» соответствующего калибра, 32 и 36 калибры распространены довольно редко и зачастую взаимозаменяемы, а 24 калибр практически не встречается, так как выпуск оружия этого калибра прекращён в СССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны.

Реальный диаметр канала ствола данного калибра зависит, во-первых, от конкретного производителя и, во-вторых, от сверловки под определённый тип гильзы: металлическую, пластиковую или папковую. Кроме этого, не следует забывать, что ствол дробового охотничьего оружия обычно имеет различного вида дульные сужения — чоки, пройти через которые без повреждения ствола может отнюдь не любая пуля его калибра, так что во многих случаях тело пули изготавливается по диаметру чока и снабжается центрирующими поясками, которые легко сминаются при прохождении чока. Распространённый калибр сигнальных пистолетов — 26,5 мм — не что иное, как 4-й охотничий калибр.

Калибр — это диаметр канала ствола, выраженный в разных мерах (смотри таблицу):

Все погрешности в определении значения калибра объясняются различным весом фунта свинца в различных системах счисления, а также правил округления и желания получить красивую цифру в ряду.

Так вытеснено казнозарядное оружие многих калибров как обладающее очень близкими показателями боя. Уже в XIX веке изготавливались гильзы и стволы, калибры которых кратны числу 4 по четной шкале от 12-го до 36-го, а более крупных калибров кратны числу 2, в том числе 10-го, 8-го, 6-го и даже 4-го калибра.

Патроны для охотничьего и спортивного оружия 
Патроны для охотничьего и спортивного оружия со сверловкой типа Ланкастер и Парадокс

Длина патронников охотничьих гладкоствольных ружей в миллиметрах

Калибр российской артиллерии 
В Европе термин калибр артиллерии появился в 1546 году, когда  из Нюрнберга разработал устройство, получившее название шкала Гартмана. Она представляла собой призматическую четырёхгранную линейку. На одну грань были нанесены единицы измерения (дюймы), на три другие — фактические размеры (в зависимости от веса в фунтах) железных, свинцовых и каменных ядер, соответственно.

Примеры (приблизительно):
 1 грань — отметка свинцового ядра массой 1 фунт — соотносится с 1,5 дюймами;
 2 грань — отметка железного ядра массой 1 фунт — соотносится с 2,5 дюймами;
 3 грань — отметка каменного ядра массой 1 фунт — соотносится с 3 дюймами.

Таким образом, зная размер или вес снаряда, можно было легко комплектовать, а главное, изготовлять боеприпасы. Подобная система просуществовала в мире около трёхсот лет.

В России до Петра I единых стандартов не существовало. Имевшиеся в армии пушки и пищали характеризовались каждая по отдельности по весу снаряда, в русских национальных единицах. В допетровских описях упоминаются орудия от 1/8 гривенки до пуда. В начале XVIII века по поручению Петра I генерал-фельдцейхмейстер граф Брюс на основе шкалы Гартмана разработал отечественную систему калибров. Она разделяла орудия по артиллерийскому весу снаряда (чугунного ядра). Единицей измерения служил артиллерийский фунт — чугунный шар диаметром 2 дюйма и весом 115 золотников (около 490 граммов). При этом не имело значения, какими видами снарядов стреляет орудие — картечью, бомбами или чем-либо ещё. Учитывался лишь теоретический артиллерийский вес, которым могло выстрелить орудие при своем размере. Были также разработаны таблицы, соотносящие артиллерийский вес (калибр) с диаметром канала ствола. Офицерам-артиллеристам вменялось в обязанность оперировать как калибрами, так и диаметрами. В «Морском Уставе» (Санкт-Петербург, 1720 год), в главе седьмой «Об офицере артиллерии, или констапеле», в пункте 2 записано: «Должено перемерять ядры, сходны ли их диаметры с калибрами пушек и расположить их на корабле по своим местам». Эта система была введена царским указом в 1707 г. и продержалась более чем полтора столетия.

Примеры:
 3-фунтовая пушка, пушка калибром 3 фунта — официальные названия;
 артиллерийский вес 3 фунта — основная характеристика орудия;
 размер 2,8 дюйма — диаметр канала ствола, вспомогательная характеристика орудия.

На практике это была маленькая пушка, стрелявшая ядрами весом около 1,5 кг и имевшая калибр (в нашем понимании) около 71 мм.

Козловский Давид Евстафьевич в своей книге даёт перевод русского артиллерийского веса в метрические калибры:
 3 фунта — 76 мм,
 4 фунта — 88 мм,
 6 фунтов — 96 мм,
 12 фунтов — 120 мм,
 18 фунтов — 137 мм,
 24 фунта — 152 мм,
 60 фунтов — 195 мм.

Особое место в этой системе занимали разрывные снаряды (бомба). Их вес измерялся в пудах (1 пуд — 40 торговым фунтам — равен примерно 16,38 кг). Связано это с тем, что бомбы были полыми, со взрывчаткой внутри, то есть изготовлены из материалов разной плотности. При их производстве было значительно удобней оперировать общепринятыми весовыми единицами.

Козловский приводит следующие соотношения:
 1/4 пуда — 120 мм,
 1/2 пуда — 152 мм,
 1 пуд — 196 мм,
 2 пуда — 245 мм,
 3 пуда — 273 мм,
 5 пудов — 333 мм.

Для бомб предназначалось специальное орудие — бомбарда, или мортира. Её тактико-технические характеристики, боевые задачи и система калибрования позволяют говорить об особом виде артиллерии. На практике небольшие бомбарды часто стреляли обычными ядрами, и тогда одно и то же орудие имело разные калибры — общий в 12 фунтов и специальный в 10 фунтов.

Введение калибров, помимо прочего, стало хорошим материальным стимулом для солдат и офицеров. Так, в «Морском Уставе», напечатанном в Санкт-Петербурге в 1720 году, в главе «О награждении» приводятся суммы наградных выплат за взятые у неприятеля пушки:
 30-фунтовая — 300 рублей,
 24-фунтовая — 250 рублей,
 18-фунтовая — 210 рублей,
 12-фунтовая — 170 рублей,
 8-фунтовая — 130 рублей,
 6-фунтовая — 90 рублей,
 4- или 3-фунтовая — 50 рублей,
 2-фунтовая или ниже — 15 рублей.

Во второй половине XIX века с введением нарезной артиллерии шкала подверглась корректировке в связи с изменениями характеристик снаряда, но принцип остался тем же.

См. также 
 Список патронов для нарезного оружия
 Дальнобойность стрелкового оружия

Примечания

Ссылки 

 Боеприпасы и калибры стрелкового оружия
 Калибр оружия. Военная энциклопедия. т. 11. Инкерман — Кальмар-зунд, с. 306 (Сытин, 1911—1915)
 Почему калибр оружия измеряется нестандартными величинами? — Калашников Media

Части огнестрельного оружия
Огнестрельное оружие
Принципы работы огнестрельного оружия